Эдва́рд Сандоя́н (; 4 июня 1961, Ереван) — армянский государственный и общественный деятель, Доктор Экономических Наук РА и РФ, Профессор, занимал должность Министра финансов и экономики Республики Армения (1998 - 1999), Действительный член (Академик), член Президиума Академии педагогических и психологических наук Республики Армения.

Образование 
 1993 – 1994 – Докторантура - Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, Москва 
 1983 – 1987 - Аспирантура по специальности «Экономика, организация и управление народным хозяйством и его отраслями» - Ереванский государственный политехнический институт, Ереван 
 1981 – 1983 - Факультет Экономики и организации машиностроительной промышленности - Диплом с отличием - Ереванский государственный политехнический институт, Ереван  
 1978 – 1981 - Факультет Организации управления в машиностроительной промышленности - Московский институт управления, Москва 
 1968 – 1978 - Средняя школа N 71, Ереван - Золотая медаль

Специальность, квалификация, ученые степени и звания 

 1983 - Инженер-экономист, специализация: «Экономика и организация машиностроительной промышленности», Ереванский государственный политехнический институт, Ереван
1987 - Ученая степень «Кандидат экономических наук», Высшая Аттестационная Комиссия (ВАК) СССР, Москва 
1991 - Ученое звание «Доцент по кафедре Экономики и организации машиностроительной промышленности», Государственный комитет СССР по народному образованию, Москва 
21 февраля 2001 - Сертификат о профессиональной квалификации No 0003 (квалификация на осуществление профессиональной  деятельности на рынке ценных бумаг), Комиссия Республики Армения по ценным бумагам, Ереван 
1 июня 2007 - Ученое звание «Профессор Российско-Армянского (Славянского) государственного университета», ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет, Ереван 
26 марта 2008 - Ученая степень «Доктор экономических наук», Высшая Аттестационная Комиссия (ВАК) РА, Ереван 
02 июля 2008 - Ученое звание «Профессор по специальности экономика», Высшая Аттестационная Комиссия (ВАК) РА, Ереван  
29 мая 2009 - Ученая степень «Доктор экономических наук», Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки РФ, Москва

Деятельность 
 Май 2012 по н/вр - Директор, Председатель Ученого совета Института экономики и бизнеса Российско-Армянского Университета
 Сентябрь 2009 по н/вр - Руководитель Бизнес-школы Российско-Армянского (Славянского) Университета
 Июнь 2007 по н/вр - профессор кафедры экономики и финансов Российско-Армянского (Славянского) Университета
 Июнь 2004 –  май 2012 - Проректор по развитию университетского образования Российско-Армянского (Славянского) Университета 
 Май 2004 – февраль 2005 - Советник Председателя Правления  ЗАО «Армсбербанк», Ереван 
 Июнь 2003 – май 2004 - Советник по программе развития рынков капитала в Армении -PricewaterhouseCoopers (IBM Business Consulting Services – USAID) 
 Март 2002  по н/вр - член Ученого совета Российско-Армянского (Славянского) Университета 
 Март 2002  –  сентябрь 2017 - Заведующий кафедрой экономики и финансов Российско-Армянского (Славянского) Университета
 Сентябрь 2001 – апрель 2004 - Заместитель Председателя Совета, Председатель Комитета по стратегическому развитию ЗАО «Армсбербанк», Ереван 
 Февраль 2001 –  апрель 2003 - Председатель Наблюдательного совета СРО «Армянская Фондовая Биржа», Ереван 
 Январь 2000 – май 2004 - Доцент Кафедры экономики труда Армянского государственного экономического университета 
 Декабрь 2000 – ноябрь 2002 - Заместитель Председателя в Ассоциации Банков Армении
 1999 – 2000 - Генеральный исполнительный директор, Председатель Правления ОАО «Армагробанк», Ереван
 1998 – 1999 - Министр финансов и экономики Республики Армения
 1994 – 1998 - Начальник Главного управления надзора, регулирования и лицензирования Центрального Банка Республики Армения
 1993 – 1994 – Президент ЗАО «Армаудит Сервис», Ереван 
 1993 – 1994 - Заместитель Председателя Правления Коммерческого банка «Албанк», Москва
 1991 – 1993 - Заместитель Начальника налоговой инспекции РА – Заместитель Министра РА
 1988 – 1991 - Доцент кафедры Экономики и организации машиностроительной промышленности Ереванского государственного политехнического института (в настоящее время – Государственный инженерный университет Армении) - Президент страховой компании «Менуа» - Заместитель Председателя Правления Коммерческого банка «Масис», Ереван
 1988 – 1989 - Член постоянной комиссия по разработке стратегии реформирования экономики при социально-экономическом отделе ЦК КП Армении 
 1986 – 1988 - Старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории НОТиУП министерства электротехнической промышленности СССР, Ереван 
 1986 – 1988 - Ассистент, затем – доцент кафедры Экономики труда и управления Ереванского института народного хозяйства (в настоящее время – Армянский государственный экономический университет) 
 1983 – 1986 - Стажер-исследователь кафедры Экономики и организации машиностроительной промышленности, секретарь комсомольской организации факультета Ереванского государственного политехнического института

Другая деятельность 
2021– 2023 - Научный руководитель темы исследования «Подходы к краткосрочному преодолению экономических спадов путем модернизации банковского регулирования и денежно-кредитной политики в РА», Госкомнауки РА (тематическое финансирование)
2021– 2023 - Научный консультант и исполнитель исследований «Использование фискальной и отраслевой политик для выхода из экономического кризиса и обеспечения стабильного экономического роста в РА», Центральный банк Армении, Фонд «Центр поддержки экономического образования и исследований»
2020 - 2021 - Соисполнитель (эксперт) научно-исследовательской работы для официального использования Евразийской экономической комиссией по теме «Оценка макроэкономического потенциала выпуска продукции в Евразийском экономическом союзе и анализ перспективных направлений формирования цепочек добавленной стоимости в целях повышения потенциала выпуска и обеспечения условий для научно-технологического прорыва союза»  в составе консорциума (РФ – ИНП РАН, Москва; РК - ИЭИ при Министерстве экономического развития Республики Казахстан; РА – РАУ) под общей координацией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН РФ, Евразийская экономическая комиссия
2019 по н/вр. - Член редакционного совета, Международный научный журнал “Теория и практика общественного развития”, Издательский Дом «Хорс», Краснодар, РФ
2019 по н/вр. - Член редакционного совета, Международный научный журнал “Общество: политика, экономика, право”, Издательский Дом «Хорс», Краснодар, РФ 
2019 по н/вр. - Член редакционного совета, Международный научный журнал “Общество: социология, психология, педагогика”, Издательский Дом «Хорс», Краснодар, РФ 
2019 по н/вр. - Член редакционного совета, Международный научный журнал “Общество: философия, история, культура”, Издательский Дом «Хорс», Краснодар, РФ 
2018 по н/вр. - Член редакционной коллегии, Журнал «Финансы: теория и практика (Finance: Theory and Practice)», Москва, РФ 
2018 – 2020 гг. Научный руководитель темы исследования «Налоговые и денежно-кредитные механизмы стимулирования экономического роста в Республике Армения в условиях ЕАЭС», Госкомнауки РА (тематическое финансирование) 
2018 – 2019 гг.- Соруководитель научно-исследовательской работы для официального использования Евразийской экономической комиссией по теме «Анализ институциональных особенностей и совершенствование основ институциональной структуры функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза без барьеров, изъятий и ограничений» в составе консорциума (РФ – ФУ, Москва; РА – РАУ и «Аваг Солюшнс», Ереван; РК – Финансовая Академия, Астана; КР – РКУ, Бишкек; Беларусь – БГУ, Минск)  под общей координацией Финансового университета при Правительстве; Российской Федерации Евразийская экономическая комиссия 
Июль 2017 по н/вр. - Член совета ЗАО «Арцахбанк», Ереван 
Июль 2017 по н/вр. - Член Попечительского Совета Сетевого финансового института Евразийского сетевого университета, Ереван-Минск-Астана-Бишкек-Москва-Санкт-Петербург 
2016 – 2019, 2021- Научный руководитель темы исследования «Политика финансового регулирования в РА: оценка и перспективы развития», финансируемой Министерством образования и науки РФ. 
2015 по н/вр. - Член редколлегии Журнала “Вестник Новосибирского государственного университета (НГУ): Социально-экономические науки, Новосибирск, РФ 
2015 по н/вр. - Член редакционного совета журнала "Contemporary Geopolitics and International Relations", Рим 
2015 – 2017 - Научный руководитель темы исследования «Модернизация валютного регулирования в Армении в контексте экономических кризисов 2008-2009гг. и 2014 – 2015гг.», Госкомнауки РА (тематическое финансирование).
2015 – 2016 - Соисполнитель темы исследования (НИР) «Формирование денежно-кредитных и валютных механизмов обеспечения финансовой стабильности и экономического роста с учетом перспектив интеграции ЕАЭС» в составе Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, финансируемой Евразийской экономической комиссией.
2015 – 2016 - Научный руководитель темы "Модернизация системы регулирования финансовых институтов и рынков", финансируемой Министерством образования и науки РФ.
2015 – 2016 - Председатель Государственной Экзаменационной Комиссии Армянского Государственного экономического университета
 2014 по н/вр. - Заместитель председателя Специализированного совета 008 ВАК РА при Российско-Армянском (Славянском) университете, Ереван
 2014 по н/вр. - Член редакционного совета журнала "Global Policy and Governance", Рим
 Январь 2014 по Декабрь 2015 - Член Специализированного совета 008 ВАК РА при Европейской региональной образовательной академии, Ереван
 2014 – 2015 - Соисполнитель проекта «Развитие академических программ Публичного администрирования в странах Южного Кавказа на основе принципов администрирования ЕС» - Visegrad Fund, NISPAcee – Сеть институтов и школ публичного администрирования Центральной и Восточной Европы
 2013 – 2015 - Научный руководитель темы исследования «Модернизация системы регулирования институтов финансового посредничества в Армении» - Госкомнауки РА
 2012 – 2013 - Научный соруководитель темы исследования «Макроэкономическая моделирование экономик России и Армении» (Совместно с ЦЭМИ РАН) - РГНФ РФ, Госкомнауки РА 
 2012 – 2014 - Руководитель программы «Миграция и высшее образование: развитие навыков и способностей», реализуемой в РАУ (в составе консорциума университетов Европы, Грузии и Армении) - TEMPUS «UNIMIG»
 2012 - Член редакционного совета сборника научных трудов по материалам XXII-ой научной конференции «Проблемы повышения конкурентоспособности национальной экономики», Армянский Государственный экономический университет, Ереван
 2011 – 2014 - Член редакционного совета Журнала “Евразийский экономический обзор», Астана, Казахстан
 Сентябрь 2010 – декабрь 2013 - Ученый секретарь Совместного совета ВАК Министерства образования и науки РФ по защите кандидатских и докторских диссертаций ГОУ ВПО «Российско-Армянский (Славянский) университет», Института экономики РАН и ГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации», Москва-Ереван
 2010 по н/вр. - Член редакционной коллегии Журнала “Вопросы регулирования экономики ”, Ростов-на-Дону, РФ
 2010 – 2015 - Член редакционного совета Журнала “ЭФИ: экономика, финансы, исследования», Астана, Казахстан
 Сентябрь 2009 по 2014 - Член международного совета журнала “Управленец”  Уральского государственного экономического  университета”, Екатеринбург, РФ
 Май 2009 – декабрь 2013 - Член Специализированного совета 014 ВАК РА при Армянском государственном экономическом  университете, Ереван
 Март 2009 по н/вр. - Член редакционной коллегии журнала “Известия Уральского государственного экономического  университета”, Екатеринбург, РФ
 Май 2008 – 2015 - Член Координационного Совета Ассоциации “Евразийский экономический клуб ученых”, Астана, Казахстан
 2007 – 2014 - Член редакционной коллегии  журнала “Информационные технологии и управление”, Ереван
 2006 по н/вр. - Член редакционной коллегии периодического издания “Сборник научных статей по материалам Годичных научных конференций Российско-Армянского (Славянского) университета (раздел: социально- гуманитарные науки)”, Ереван 
 2006 по н/вр. - Член Совета научных консультантов по секции «Финансы, банковское дело, страхование и денежно-кредитная политика»  ассоциации университетов Центральной и Восточной Европы, Международный институт прикладных исследований переходного периода, Рим, Италия
 2006 по н/вр. - Член редакционного совета Журнала “Transition Studies Review”, Springer, Рим-Вена
 2006 – 2011 - Член Совета Союза выпускников Ереванского политехнического института (ГИУА)  
 2006 – 2010 - Председатель Государственной Экзаменационной Комиссии Армянского Государственного экономического университета
 2006 по н/вр. - Член Научно-методического совета по направлению экономика УМО  по классическому университетскому образованию РФ, Москва 
 2006 – 2008 - Главный эксперт проекта “Изучение конкурентоспособности и состояния систем управления финансовыми ресурсами предприятий в РА” Центрального Банка Республики Армения, Ереван
 2005 – 2006 - Директор проекта “Внедрение кредитной системы в совместной образовательной программе РАУ и ГИУА “Экономическая информатика и информационные технологии” Института Открытого Общества. Фонд Содействия – Армянский филиал, Ереван
 2003 по н/вр. - Член редакционной коллегии периодического издания “Вестник Российско-Армянского университета (серия: гуманитарные и общественные науки)”, Ереван 
 Сентябрь 2002 по н/вр. - Член Ученого совета ГОУ ВПО Российско-Армянского (Славянского) Университета 
 2001 – 2006 - Председатель Союза выпускников Ереванского политехнического института (ГИУА)
 2001 – 2005 - Председатель Государственной Экзаменационной Комиссии Государственного инженерного университета Армении  
 1999 – 2007 - Член Совета попечителей Государственного инженерного университета Армении

Другая деятельность в прошлом 
 Международный Валютный Фонд (IMF), Гавернер (Governor) от Республики Армения
 Всемирный Банк (World Bank), Гавернер (Governor) от Республики Армения
 Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD), Руководитель делегации страны от Республики Армения
 Всеармянский Фонд «Армения», Ереван, Член Совета Попечителей
 Международная Ассоциация Бирж СНГ, Москва, Член Совета
 Программа развития ООН (UNDP), Национальный эксперт
 В 2002—2005 гг. участвовал в работе программ, финансируемых Фондом «Евразия»; Центром «Armenian-European Policy and Legal Advice Centre» (AEPLAC); Организациями Cambridge-Yerevan Sister City Association and the US Department of State Bureau of Educational and Cultural Affairs в качестве Эксперта и Консультанта.
 В 2004—2005 гг. осуществлял научное руководство фундаментальными научно-исследовательскими работами, выигранными по тендеру в рамках Федеральных целевых программ Минобрнауки РФ в области разработки концепции развития финансовых рынков стран с переходной экономикой.
 Фонд «Финансово-банковский колледж», Ереван, Член Совета попечителей
 Журнал «Управление: теория и практика», Член редакционного совета
 Журнал «Экономика», Член редакционного совета

Также являлся Председателем, членом различных комиссий Правительства РА; Председателем Комиссий по Лицензированию, Санкциям Центрального Банка РА; Председателем Комиссии по жалобам государственной налоговой инспекции РА; Председателем Государственной Экзаменационной Комиссии Ереванского государственного института экономики и др.

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ
 XVII-й международный экономический форум, Крыница, 5-8 сентября 2007, Модератор панели «Будущее банковской системы в странах, проходящих трансформацию, и европейская финансовая интеграция»
 XVIII-й международный экономический форум, Крыница, 10-13 сентября 2008, Модератор панели «Развитие финансового сектора в постсоветских странах в контексте Евроинтеграции»
 XIX-й международный экономический форум, Крыница, 9-12 сентября 2009, Модератор панели «Посткризисные проблемы модернизации финансовых рынков в странах переходного периода»
 XXI-й международный экономический форум, Крыница, 7-9 сентября 2011, Комментатор панели «Изменится ли роль рейтинговых агентств в результате кризиса?»
 Международная студенческая научно-практическая конференция "Перспективы интеграции Южно-Кавказского региона в Европейское пространство XX века "/ / Кавказский университет, Тбилиси, Грузия, май, 2012, Соорганизатор
 Годичные (ежегодные) научные конференции Российско-Армянского (Славянского) университета, декабрь 2006—2016 гг., Ереван, Организатор, модератор и участник по секции «Экономика»
 Евразийский экономический (ежегодный) форум молодёжи, май-июнь 2010—2013 гг., Екатеринбург, РФ, Соорганизатор
 Астанинский (ежегодный) экономический форум, май-июнь 2008—2014 гг., Астана, Казахстан, Участник
 Гайдаровские чтения «Россия и Армения: уроки реформ», 18-19 апреля 2013 г., Ереван, Армения, Соорганизатор, участник
 Годичная конференция CEEMAN, сентябрь 2011 г., Тбилиси, Грузия, Участник
 Аспирантский форум, посвященный 10-летию аспирантуры РАУ «Современная наука: тенденции развития, проблемы и перспективы», 23-25 сентября 2013 г, РАУ, г. Ереван, Соорганизатор
 Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы инновационной экономики в развивающихся странах», 17-18 октября 2013 г, РАУ, г. Ереван, Организатор и участник
 Круглый стол «Актуальные проблемы обеспечения евразийской безопасности», 11 июня 2014 г., Ереван-Екатеринбург-Москва, Участник и соорганизатор
 Международная годичная конференция Армянской Экономической Ассоциации (АЭА), 20-23 июня 2014 г., г. Ереван, Соорганизатор
 Международная научная конференция «Современные проблемы развития науки и образования», 13-15 октября 2014 г., г. Ереван, Участник и соорганизатор
 III Международный форум финансового университета при Правительстве РФ «Ловушка «Новой нормальности»», 22-24 ноября 2016г., г.Москва, Спикер
 XXVI Международный Финансовый Конгресс «Финансы для развития», 12-14 июля 2017 г., г. Санкт-Петрбург, Участник
 Международная дискуссионная школа GAIDPARK-Армения 2017 «25 лет после СССР. Опыт становления новых государств»/ Фонд Егора Гайдара и РАУ (участники: РФ, Армения, Казахстан, Грузия, Белоруссия, Украина), 23–31 июля 2017 г., г. Дилижан, Соорганизатор
 Институт Стратегической политики решений глобальных проблем им. Бориса Минца Факультета социальных наук Гершона Гордона при Тель-Авивском университете. Международный симпозиум «Малые переходные экономики: локальные ответы глобальным проблемам», Тбилиси-Ереван, 11-15 сентября 2017 г., Спикер и участник
 Международная научно-практическая конференция «Форсайт образования: территория сетевого взаимодействия Евразийского экономического союза» (Организаторы: Евразийская экономическая комиссия; Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества; Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; Санкт-Петербургский государственный экономический университет; Международная Ассоциация организаций финансово-экономического образования; Российско-Армянский университет), Ереван, 5 октября 2017 г., Соорганизатор
Международная дискуссионная школа GAIDPARK-Армения 2018 «От старого к новому и обратно. Как наше прошлое формирует настоящее и проектирует будущее»/ Фонд Егора Гайдара и РАУ (участники: РФ, Армения, Казахстан, Белоруссия, Украина, Киргизия, Таджикистан), 08–15 июля 2018 г., г. Дилижан, Соорганизатор и спикер
Международная научно-практическая конференция «Внутренний контроль в финансовых учреждениях в контексте новой нормативно-правовой базы и технологических вызовов» / Академия экономических исследований Молдовы (ASEM), Национальный институт внутреннего контроля - Румыния (INCIR), Европейский фонд для Юго-Восточной Европы (EFSE), Кишинев, Республика Молдова, 22-23 марта 2019 г., Участник
Международный вебинар «Проблемы формирования экономической политики Армении в период и после COVID-19», 28 апреля 2020 г., Armenia2041.org, Соорганизатор и спикер
Международная научно-практическая конференция «Форсайт-сессия ЕАЭС»/ Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН (участники: РФ, Армения, Казахстан, Белоруссия, Киргизия), 13.05.2021г., Соорганизатор и участник
Геополитическая сессия «Армения и Россия: «императив новой стратегии»/Российско-Армянский университет, ИМЭМО РАН РФ им.Е.М.Примакова, МГИМО МИД РФ, Ереван, 15 октября 2021 г., Соорганизатор и спикер
Восьмой Российско-Армянский межрегиональный форум/ Министерство экономического развития РФ, Министерство территориального управления и инфраструктур РА, Ереван, 18-19 октября 2021 г., Спикер
КРУГЛЫЙ СТОЛ «Проблемы макроэкономического регулирования в период пандемии»/ Российско-Армянский университет, Институт экономики РАН РФ, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН РФ, Финансовый университет при Правительстве РФ, Ереван, 29 октября 2021 г., Соорганизатор, модератор и спикер
Международный круглый стол «Развитие интеграции в рамках Евразийского экономического союза для граждан государств-членов»/ Российско-Армянский университет, Евразийская экономическая комиссия с участием представителей из стран ЕАЭС, Ереван, 17 ноября 2021 г., Соорганизатор и спикер
Международная научная конференция «Итоги 30 лет трансформации экономик постсоветских государств: основные тренды и перспективы развития»/ Институт экономики РАН, 23 декабря 2021 года, Москва, РФ, спикер
VIII Международная научно-практическая конференция, Мартовские чтения памяти Д.Е.Сорокина «Политическая экономия в эпоху структурно-системного перехода: история и логика процесса»/ Финансовый университет при Правительстве РФ, 4 марта 2022 года, Москва, РФ, спикер, член программного комитета конференции
Круглый стол «Экономическая и технологическая модернизация России: уроки истории и современные вызовы»/ Институт экономики РАН, Москва, РФ, 15 марта 2022 г., спикер
Международная научная конференция «Экономика России и Армении в условиях новой реальности: вызовы и перспективы»/ Российско-Армянский университет, Институт экономики РАН, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, Отделение общественных наук РАН, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Ереван, 29 апреля, 2022 г., спикер, соорганизатор
Научный семинар «Реализация налогово-бюджетной и отраслевой политик по преодолению экономического кризиса и обеспечению стабильного экономического роста в Республике Армения», РАУ, 20 мая 2022 года, Ереван, организатор, спикер
VII Международный форум «Ловушка новой «ненормальности», Круглый стол «Финансовые рынки и денежно-кредитная политика в период санкций» / Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, 25 мая 2022 г., спикер
Международная научная конференция (V Ефимовские чтения) «Россия и мир в условиях глобальной турбулентности и парадигмы будущего»/ Всероссийская академия внешней торговли, Москва, 17-19 октября 2022г., спикер
VII Международный форум Финансового университета «Экономические бои без правил»/ Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, 22-23 ноября 2022г., спикер

Научно-педагогическая и законотворческая деятельность 
 Автор 274 опубликованных научных трудов, учебников, учебно-методических пособий общим объёмом свыше 320 п. л., а также свыше 60 газетных публикаций.
 Участвовал в разработке большинства законов и нормативно-правовых актов в сфере банковского и налогового законодательства Республики Армения; автор действующей в Республике Армения  в 1994 - 2003 г.г. концепции банковского регулирования и надзора.
 Общий вузовский педагогический стаж: с 1983 г. — 29 лет; научный руководитель 5 аспирантов и 2 докторантов. Под своим научным руководством подготовил 33 кандидатов экономических наук и 1 доктора экономических наук.

Награды 
 1 марта 2003г. награждён Золотой медалью, Государственный инженерный университет Армении, Ереван 
 27 ноября 2008г. Академическое звание «Почетный профессор» Ассоциации «Евразийский экономический клуб ученых», Астана
 10 марта 2009г., Победитель (лауреат Премии) Конкурса на лучший доклад Интернет-форума на тему: «Экономическая безопасность Евразии в системе глобальных рисков» в номинации «Мировой финансовый кризис: причины и способы минимизации последствий. Антикризисные рекомендации для стран G-20», Ассоциация «Евразийский экономический клуб ученых», Астана
 12 августа 2010г., Награждён высшей наградой Министерства образования и науки РА (Золотой медалью) за многолетнюю научно-педагогическую деятельность и выдающиеся заслуги в области образования и науки, Министерство образования и науки Республики Армения, Ереван
 4 июня 2011г., Золотая медаль, Российско-Армянский (Славянский) университет, Ереван
 28 октября 2011г. Академическое звание «Почетный профессор» Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ), Екатеринбург
 29 марта 2013г., Премия имени Академика С. А. Ситаряна, Российско-Армянский (Славянский) университет, Ереван
 22 мая 2013г., Авторская группа молодых ученых под научным руководством Э. М. Сандояна признана лауреатом Молодёжного Гранта Астанинского клуба Лауреатов Нобелевской премии, Астанинский клуб Лауреатов Нобелевской премии, Астана-Екатеринбург
 26 июня 2013г., Победитель конкурса «Результативный научный работник-2013» по секции «Общественные науки» (Top 100), Госкомнауки Министерства образования и науки РА, Ереван
 13 августа 2013г., Награждён медалью «Драстамат Канаян», Министерство обороны Республики Армения
 15 ноября 2013г. Награждён юбилейной медалью, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами  преступлений на территории государств-участников СНГ
 01 декабря 2014г., Награждён медалью Мовсеса Хоренаци, Указ Президента Республики Армения (N ՆՀ — 601 — Ա)
 12 февраля 2015г. Победитель конкурса «Результативный научный работник-2014» по секции «Общественные науки» (Top 100), Госкомнауки Министерства образования и науки РА, Ереван
 24 сентября 2016г. Победитель конкурса «Результативный научный работник-2016» по секции «Общественные науки» (Top 100), Госкомнауки Министерства образования и науки РА, Ереван
 20 октября 2017г. Академическое звание «Почетный профессор» Университета Месроп Маштоц, Степанакерт
07 июня 2018г. Победитель конкурса «Результативный научный работник-2018» по секции «Общественные науки» (Top 100), Госкомнауки Министерства образования и науки РА, Ереван
06 марта 2020г. Победитель конкурса «Результативный научный работник-2019» по секции «Общественные науки» (Top 100), Комитета по науке Министерства образования, науки, культуры и спорта РА, Ереван
02 августа 2022г. Действительный член (Академик), член Президиума, Академия педагогических и психологических наук Армении, Ереван
09 сентября 2022г. Благодарность за значительный вклад в развитие сферы образования, добросовестный труд, а также в связи с празднованием 25-летия со дня основания Российско-Армянского (Славянского) университета, Министерство науки и высшего образования РФ, Москва

Стажировки 
 Июнь, 2016 - Сертификат о краткосрочном повышении квалификации на тему «Трансформация Евроменеджмента». Лектор: Декан факультета «Высшая школа корпоративного управления» Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, д.э.н., профессор Сергей Календжян
 Май, 2016 - Сертификат об окончании серий семинаров в области инновационного развития, окружающей среды, человеческого капитала, международной политики и управления. Лектор: Президент Ассоциации Центров Исследования Переходного Периода (Рим, Италия), Член ассоциации аналитического центра «Новый Шелковый путь», профессор Джиорджио Доминезе
 Май, 2016 - Сертификат о краткосрочном повышении квалификации на тему«Экономическая теория, экономическая реальность и экономическая политика» Лектор: Научный руководитель ФГБОУ ВПО «Финансовый Университет при Правительстве РФ», д. э. н., проф., чл. – корр. РАН Дмитрий Сорокин
 1995 – 1997 - Федеральный Резервный Банк, Кливленда, Огайо,США
 Банк Англии, Лондон
 Банк Франции, Париж
 Национальный банк Нидерландов, Амстердам
 1983 – 1984 - Институт Экономики и планирования Госплана РФ, Москва

Ссылки 
 Edward Sandoyan's blog
  Биография 

Министры финансов Армении